

Događaji 
13./ 14. studenoga - Tranzit Merkura i djelomična pomrčina Mjeseca u isti mah

Rođenja

Smrti